Филип фон Хесен-Дармщат (, * 20 юли 1671 в Дармщат, † 11 август 1736 във Виена) е принц от Хесен-Дармщат, императорски фелдмаршал и гувернатор на Мантуа.

Той е син на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1630 – 1678) и втората му съпруга Елизабет Доротея фон Саксония-Гота-Алтенбург (1640 – 1709), дъщеря на Ернст I фон Саксония-Гота-Алтенбург. 

Филип се жени на 24 март 1693 г. в Брюксел за принцеса Мария Тереза от Крой (1673 – 1714), дъщеря на Фердинанд Франсоа Йозеф, херцог на Хаврé.

Той е на служба при императора в испанската наследствена война, през 1708 г. става фелдмаршал и глвнокомандващ на императорската войска в Неапол. От 1714 г. чрез принц Евгений е гувернатор на херцогството и на крепостта Мантуа. Там той назначава Антонио Вивалди за капелмайстор.

Деца 
Филип и съпругата му Мария Тереза имат децата:
 Йозеф (1699−1768), епископ на Аугсбург
 Вилхелм Лудвиг (* 1704, † млад)
 Теодора (1706−1784)
∞ 1727 херцог Антонио Феранте Гонзага от Гвуастала (1687 – 1729)
 Леополд (1708 – 1764), императорски фелдмаршал
∞ 1740 принцеса Хенриета Мария д'Есте от Модена (1702 – 1777)
 Карл (*/† 1710)

Литература 
 Andreas Räss: Die Convertiten seit der Reformation S. 467 ff.
 Alfred Arneth: Prinz Eugen von Savoyen, Wien, 1864

Източници

Родословно дърво 

Австрийски фелдмаршали
Хесени
Родени в Дармщат
Починали във Виена